В Соединённых Штатах Америки насчитывается два округа с названием Прери ():

 Прери (округ, Арканзас) 
 Прери (округ, Монтана)